Found footage (toe-eigening) - gebruik van filmopnamen die eerder gemaakt zijn voor een ander doel 
 Found footage (filmtechniek) - filmsubgenre waarin het gehele of een substantieel deel van het werk wordt gepresenteerd alsof het ontdekte film- of video-opnames zijn